szamojédek
szamojéd nyelvek
Szamojéd (kutyafajta)